«Félix Pérez» - conjunto del nombre propio Félix y el apellido Pérez - puede referirse a:

Personajes 
 Félix Pérez Amador (1936-), político mexicano.
 Félix Pérez Camacho (1957-), empresario y político guameño.
 Félix Pérez Cardozo  (1908-1952), compositor e intérprete de arpa paraguayo.
 Félix Pérez Marcos (1901-1983), futbolista español.
 Félix Pérez Portela (1895- 1936), religioso español - Deán de la Catedral de Jaén.
 Félix Pérez beisbolista cubano.

Toponimia 
 Félix Pérez Cardozo, distrito del Departamento de Guairá, Paraguay.